Guido Brisebarre ist der Name folgender Personen:

* Guido Brisebarre (vor 1147–vor 1192), Herr von Caesarea
 Guido I. Brisebarre († nach 1148), Herr von Beirut
 Guido II. Brisebarre († vor 1164), Herr von Beirut